CUN steht für:
 Flughafen Cancún in Mexiko (IATA-Code)

Cun steht für:
 Cun (Einheit), traditionelle chinesische Maßeinheit, die in der Akupunktur verwendet wird

Siehe auch:
 Cún, ungarische Gemeinde im Kreis Siklós im Komitat Baranya

Abkürzung